El topónimo gallego Parada Seca puede referirse a:

 Parada Seca (Nogueira de Ramuín), lugar de la parroquia de Villar de Cerreda, en el municipio de Nogueira de Ramuín, provincia de Orense.
Paradaseca (Chandreja de Queija), lugar y parroquia del municipio de Chandreja de Queija, provincia de Orense;